Jonathan Marray e Aisam-ul-Haq Qureshi erano i detentori del titolo, ma Qureshi ha deciso di prendere parte al concomitante torneo di Amburgo. Marray ha fatto coppia con Adil Shamasdin, ma i due sono stati sconfitti in finale da Samuel Groth e Chris Guccione con il punteggio di 6-4, 6-3.

Teste di serie 

  Eric Butorac /  Scott Lipsky (primo turno)
  Samuel Groth /  Chris Guccione (campioni)

<li> Ken Skupski /  Neal Skupski (semifinale)
<li> Purav Raja /  Divij Sharan (semifinale)

Wild card 

  Austin Krajicek /  Gerardo López Villaseñor (primo turno)

<li> Alex Lawson /  Mackenzie McDonald (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Hall of Fame Tennis Championships 2016
ATP World Tour 2016